Stadio Centrale  può riferirsi a:

Georgia
Stadio Centrale di Tbilisi
Stadio Centrale di Kutaisi – nome con cui era conosciuto lo Stadio Givi Kiladze

Germania Est
Stadio Centrale di Lipsia – nome con cui era conosciuto la Red Bull Arena di Lipsia.

Kazakistan
Stadio Centrale di Aqtöbe
Stadio Centrale di Almaty
Kostanay Central Stadium
Pavlodar Central Stadium
Taraz Central Stadium

Lituania
Stadio Centrale di Klaipėda

Russia
Stadio Centrale di Astrachan'
Stadio Centrale di Čeljabinsk
Stadio Centrale di Ekaterinburg
Stadio Centrale di Iževsk
Stadio Centrale di Kazan'
Stadio Centrale di Krasnojarsk
Stadio Centrale di Kurgan
Stadio Centrale di Murmansk
Stadio Centrale di Nazran'
Stadio Centrale di Novorossijsk
Stadio Centrale di Orël
Stadio Centrale di Pjatigorsk
Stadio Centrale di Soči
Stadio Centrale di Volgograd
Stadio Centrale di Voronež
Stadio Centrale Lenin – nome con cui era conosciuto lo Stadio Lužniki.

Ucraina
Stadio Centrale ChMP – nome con cui era conosciuto lo Stadio Čornomorec'.

Uzbekistan
Stadio Centrale di Paxtakor – nome con cui era conosciuto lo StadioPaxtakor Markaziy.